Masters Series Monte Carlo 2006 – tenisowy turniej ATP rangi ATP Masters Series z cyklu Masters Series Monte Carlo rozgrywany w dniach 17–23 kwietnia 2006 roku w Monte Carlo na kortach ziemnych o puli nagród 2 200 000 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2006 w tenisie ziemnym
2006
2006 w Monako